Die Saison 1971/72 war die dritte Spielzeit der Allsvenskan im Schach.

Termine 

Wettkampftermine waren der 24. Oktober, 14. November, 5. Dezember 1971, 23. Januar, 5. Februar, 5. und 26. März 1972.

Division I Norra 

In der Nord-Staffel war der Wasa SK eine Klasse für sich und setzte sich mit sechs Punkten Vorsprung durch. Der Vorjahresmeister Södra SS musste sich mit dem sechsten Platz begnügen. Aus der Division II waren Upsala ASS und der Gnarps SK aufgestiegen. Während Upsala den Klassenerhalt erreichte, musste Gnarps zusammen mit der Örebro Schacksällskap direkt wieder absteigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Division I Södra 

In der Süd-Staffel lieferten sich Lunds ASK und der Vorjahresfinalist Malmö AS ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Finalteilnahme. Der direkte Vergleich endete unentschieden, beide Mannschaften besiegten alle übrigen Konkurrenten, und so gab die bessere Brettpunktausbeute den Ausschlag zugunsten von Lund. Aus der Division II waren die Lundby Schacksällskap und die Ystad Schacksällskap aufgestiegen. Während Lundby den Klassenerhalt erreichte, musste Ystad zusammen mit der Helsingborgs Schacksällskap direkt wieder absteigen.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Finale 

Im Finale trafen mit dem Wasa SK und dem Lunds ASK die Sieger der beiden Staffeln aufeinander. Mit einem 5:3 im Hinspiel sicherte sich Wasa eine gute Ausgangsposition, aber Lund gelang es, im Rückspiel mit einem 7:1-Kantersieg das Blatt noch zu wenden.

Weblinks 
 Termine (PDF-Datei; 6,3 MB) in Tidskrift för Schack 6/1971, S. 165 (schwedisch) 
 Ergebnisse der 1. Runde (PDF-Datei; 5,9 MB) in Tidskrift för Schack 9/1971, S. 279 (schwedisch)
 Ergebnisse der 2. Runde (PDF-Datei; 8,6 MB) in Tidskrift för Schack 10/1971, S. 317 (schwedisch)
 Ergebnisse der 3. Runde (PDF-Datei; 6,1 MB) in Tidskrift för Schack 1/1972, S. 8 (schwedisch) 
 Ergebnisse der 4. Runde (PDF-Datei; 6,3 MB) in Tidskrift för Schack 2/1972, S. 34 (schwedisch) 
 Ergebnisse der 5. Runde (PDF-Datei; 6,2 MB) in Tidskrift för Schack 3/1972, S. 65 (schwedisch)
 Ergebnisse der 6. und 7. Runde und Endstand der Division I (PDF-Datei; 7,16 MB) in Tidskrift för Schack 4/1972, S. 97 (schwedisch) 
 Ergebnis des Finales (PDF-Datei; 7,16 MB) in Tidskrift för Schack 4/1972, S. 130 (schwedisch) 

1971
Sportveranstaltung in Schweden
Schachveranstaltung 1971
Schachveranstaltung 1972